Вязье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Вязье — деревня в Березинском районе Минской области.
 Вязье — агрогородок в Осиповичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Вязье — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Вязье — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Вязье — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Вязье — железнодорожная станция Санкт-Петербург-Витебского отделения Октябрьской железной дороги.